Seugenhof ist der Ortsname von

 Seugenhof (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Seugenhof (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern